Villar del Humo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Humo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villar del Humo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar